Gmina Jackson (hrabstwo Adair)
 Gmina Jackson (hrabstwo Benton)
 Gmina Jackson (hrabstwo Boone, Iowa)
 Gmina Jackson (hrabstwo Bremer)
 Gmina Jackson (hrabstwo Butler, Iowa)
 Gmina Jackson (hrabstwo Calhoun, Iowa)
 Gmina Jackson (hrabstwo Clarke)
 Gmina Jackson (hrabstwo Crawford, Iowa)
 Gmina Jackson (hrabstwo Mahoning)

Zobacz też